

Geografia 
Misasi – circoscrizione della Tanzania

Persone 
 Caterina Misasi (Cosenza, 10 gennaio 1983), attrice italiana.
 Nicola Misasi (Cosenza, 4 maggio 1850 – Roma, 23 novembre 1923), scrittore italiano.
 Pierluigi Misasi (Cosenza, 5 giugno 1962), attore italiano.
 Riccardo Misasi (Cosenza, 14 luglio 1932 – Roma, 21 settembre 2000), politico italiano.